Karasuu (auch Kara-Suu) (kirgis. Карасуу oder Кара-Суу mit der Bedeutung „schwarzes Wasser“) bezeichnet verschiedene geographische Objekte in Kirgisistan.

Orte und Verwaltungseinheiten:
 Karasuu, Stadt im Gebiet Osch
 Bezirk im Gebiet Osch, siehe Rajon Karasuu
 Karasuu (Aksy), Ort im Rajon Aksy
 Karasuu (Alai), Ort im Rajon Alai
 Karasuu (Leilek), Ort im Rajon Leilek

Gewässer:
 Karasuu (Naryn, Rajon Aksy), rechter Nebenfluss des Naryn
 Karasuu (Naryn, Rajon Toktogul), linker Nebenfluss des Naryn
 Karasuu (See), See im Rajon Toktogul